Петар II може бити:
 Петар II Алексејевич, руски император
 Петар II Карађорђевић, југословенски краљ
 Петар II Петровић Његош, владика и господар Црне Горе
 Педро II од Арагона, 
 Педро II од Португала, 
 Педро II од Бразила,